Neduncheliyan (Tamil:   []; auch Nedunchezhiyan, Nedunchezhian) ist der Name folgender Personen:

 Neduncheliyan, legendärer Pandya-König, Protagonist des tamilischen Epos Cilappatikaram
 V. R. Nedunchezhiyan, indischer Politiker (1920–2000)
 Jeevan Nedunchezhiyan, indischer Tennisspieler (* 1980)